Дармштадт-Дібург () — район в Німеччині, в складі округу Дармштадт землі Гессен. Адміністративний центр — місто Дармштадт, яке адміністративно до складу району не входить..

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 14 громад () та 9 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Гессену